Castellar hace referencia a varios artículos:

Lugares en España 
El Castellar

Andalucía 
Castellar (Jaén), municipio de la provincia de Jaén.
 nombre con el que se conoció a Castellar de la Frontera hasta 1916, municipio de la provincia de Cádiz.
 Castillo de Castellar, en este municipio.

Castilla-La Mancha 
Castellar de la Muela, municipio de la provincia de Guadalajara.
Castellar de Santiago, municipio de la provincia de Ciudad Real.

Cataluña 
Castellar de Nuch, municipio de provincia de Barcelona.
Castellar de la Ribera, municipio de provincia de Lérida.
Castellar del Riu, municipio de provincia de Barcelona.
Castellar del Vallés, municipio de provincia de Barcelona.
Isla del Castellar, en la provincia de Gerona.

Comunidad Valenciana 
Castellar-Oliveral, pedanía de Valencia.
Sierra de Castellar, sierra y yacimiento arqueológico de Villena.
El Castellar (ciudad amurallada), yacimiento arqueológico ibérico de Sierra Engarcerán.

Extremadura 
Sierra del Castellar, en Zafra, provincia de Badajoz

Aragón 
El Castellar (Torres de Berrellén), un conjunto de restos arqueológicos situado junto al río Ebro; el castillo "Castellor" en la ópera de Verdi El trovador.
Castellar de Burgasé, despoblado en el municipio de Fiscal, provincia de Huesca.

Además
Castellar (Francia) comuna del distrito de Niza en el departamento Alpes Marítimos, región Provenza-Alpes-Costa Azul.
Castellar (Italia), localidad y comuna de la provincia de Cuneo, región de Piamonte.
Castellar Guidobono, localidad y comuna de la provincia de Alessandria, región de Piamonte.